

Geografia 
 Olle – unica frazione del comune Borgo Valsugana
 Ollé –  comune francese nel dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Didier Ollé-Nicolle – allenatore e calciatore francese
 Olle Åhlund – allenatore e calciatore svedese 
 Olle Bexell – atleta svedese 
 Olle Hellbom – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo svedese 
 Olle Källgren – calciatore svedese
 Alain Junior Ollé Ollé – calciatore camerunese
 Olle Laessker – atleta svedese 
 Olle Sundin – sciatore alpino svedese
 Olle Nordin – allenatore e calciatore svedese 
 Olle Schmidt – politico svedese

Altro 
 Dalle Olle – nobile famiglia di Bologna
 Stufa a olle –  particolare apparecchio che emanana e diffondere calore nell'ambiente mantenendo a lungo questa proprietà anche dopo lo spegnimento del fuoco